Peaker ist der Familienname von 

 Brian Peaker (* 1959), kanadischer Ruderer
 Charles Peaker (1899–1978), kanadischer Organist, Chorleiter und Musikpädagoge